Montferrat puede referirse a: 

 Montferrat, comuna francesa en Isère.
 Montferrat, comuna francesa en Var.